SMS Hay ist der Name folgender Schiffe:

 SMS Hay (1860), Kanonenboot der Preußischen und der Kaiserlichen Marine
 SMS Hay (1881), Kanonenboot und Artillerietender der Kaiserlichen Marine
 SMS Hay (1907), Tender der Kaiserlichen Marine und Artillerieschulschiff der Reichsmarine